Список городов Флориды по численности населения включает в себя все города штата Флорида в США с населением свыше 100 тысяч человек, а также ряд городов штата с населением, приближающимся к этому показателю.

Города Флориды с населением более 100 тысяч человек

Города Флориды с населением от 90 до 100 тысяч человек 
У следующих городов население приближалось к 100 тысячам (по оценке на 1 июля 2013 года):
 Дейви (Davie), округ Брауард — 
 Майами-Бич (Miami Beach), округ Майами-Дейд — 
 Плантейшен (Plantation), округ Брауард — 
 Санрайз (Sunrise), округ Брауард —

См. также 
 Список округов Флориды
 Список городов США с населением более 100 тысяч жителей

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 
Флорида
Города